USL est un sigle pouvant signifier :
 United Soccer League : ligue professionnelle de soccer en Amérique du nord ;
 United Soccer Leagues : organisation américaine regroupant divers championnats de soccer ;
 Union sportive de Luzenac : club de football français créé en 1936, devenu Luzenac Ariège Pyrénées à l'été 2012 ;
 Union sociale-libérale : une coalition politique roumaine ;
Uni Sport Lamentinois : une équipe cycliste amateur de Guadeloupe.